La performance peut renvoyer à l’idée de résultat, de réalisation ou de finalisation d’un produit. Il peut également renvoyer à un comportement lorsque utilisé comme emprunt à l'anglais.

Calque anglophone 
Lorsque « performance » réfère à un comportement lié à un domaine d'activité comme en art ou en sport, il s'agit alors d'un emprunt à l'anglais qui réfère au comportement, à la tenue d'un produit ou d'une personne face à une situation donnée. On observe que le français calque les concepts anglais utilisant le nom (« performance environnementale » au lieu de « comportement environnemental » par exemple), mais non le verbe anglais (les acteurs ne « performent » pas un rôle, ils le « jouent »).

Noms communs

Comportement d'un intervenant lors d'un spectacle (événement sportif, artistique...) 
 En équitation : Au , le terme est utilisé dans les haras anglais pour désigner - chez un cheval - sa manière de courir, de se comporter pendant la course.
 En art, la performance désigne une action artistique comportementale entreprise par un (ou des) artiste(s), face à un public.

Réalisation d'un échange énonciatif humain 
 En linguistique générative, la performance correspond à la mise en œuvre par les locuteurs d'une langue de la compétence linguistique dans la production et la réception d'énoncés concrets.

Réalisation chiffrée 
 En compétition sportive, la performance désigne le résultat chiffré obtenu par un athlète (une performance de  au  par exemple).
 Au pluriel, les performances énoncent les indications chiffrées mesurant les possibilités maximales ou optimales d'un matériel ou d'un procédé technique, voir les performances en informatique.
 En gestion, la performance décrit le degré de réalisation d'un objectif, de mise en œuvre d'une stratégie ou d'accomplissement d'un travail ou d'une activité.
 En économie, la performance économique est un concept protéiforme qui est appliqué à une entreprise, un secteur économique, un pays... et qui invoque (sans exhaustivité) par exemple la compétitivité, l'efficience énergétique, l'économie de ressources à services identiques ou par rapport à un objectif, le nombre d'emplois créés, ou encore le produit intérieur brut, ou le chiffre d'affaires.
 En génie chimique, la performance est appelée aussi « cible de production ».

Réalisation remarquable 
 Peut désigner une réussite remarquable, un exploit : sens hérité du vieux français, où « parformer » signifie et souligne la notion d'« accomplir ».

Médias 

 Performance est un film de Donald Cammell et Nicolas Roeg réalisé en 1970, avec Mick Jagger et Anita Pallenberg.
 Performance est une série télévisée britannique diffusée de 1992 à 1998.
 Performance est un album du groupe de rock progressif allemand Eloy, sorti en 1983.
 Performance est un roman de Simon Liberati publié en 2022 et lauréat du Prix Renaudot.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Performance sportive
 Entraînement sportif
 Organisation
 Évaluation d'entreprise

Bibliographie 
 Alain Ehrenberg, Le culte de la performance, Calmann-Lévy, 1991, 323 p.